Vápenica – potok w Niżnych Tatrach
 Vápenica – szczyt w Górach Kremnickich